Esta é uma lista de estrelas notáveis na constelação de Canis Minor, listadas por luminosidade decrescente.

Veja também 
 Listas de estrelas por constelação

 Wagman, M., Lost Stars: Lost, Missing, and Troublesome Stars from the Catalogues of Johannes Bayer, Nichoilas-Louis de Lacaille, John Flamsteed, and Sundry Others, The McDonald & Woodward Publishing Company, Blaksburg, 2003, p. 460.
 Flamsteed, J., (ed.) "Stellarum Inerrantium Catalogus Britannicus", Historia Coelestis Britannca, vol.3, H. Meere, London, 1725, p. 32.
 
 
 
 
 
 
 

 
Canis Minor